William Daniels peut désigner :
William Daniels peut faire référence à :
 William Daniels (1927-), acteur américain ;
 William H. Daniels (1901-1970), directeur de la photographie, également américain ;
 William Daniels (1977-), photoreporter français.